Izba Ludowa (Volkskammer) – parlament Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1949–1990).
 Izba Ludowa Saksonii (sächsische Volkskammer) (1919–1920) – nazwa parlamentu Republiki Saksonii  (Freistaat Sachsen) powstałej po abdykacji Fryderyka Augusta III 
 Izba Ludowa (Dom Naroda) lub Izba Narodów (boś. Vijeće Naroda) – jedna z izb dwuizbowego parlamentu Republiki Bośni i Hercegowiny – Skupsztiny (Parlementarna Skupština)
 Izba Ludowa (Lok Sabha) – izba niższa dwuizbowego parlamentu (Sansad) Republiki Indii 
 Izba Ludowa – niższa izba parlamentu Afganistanu

Zobacz też 
 Zgromadzenia przedstawicielskie w państwach świata